Poradnik trików (ang. Tricks & Tips) – program emitowany w stacji Extreme Sports Channel. Prezentowane są w nim porady, jak wykonywać rozmaite tricki w różnych sportach ekstremalnych, m.in. skateboardingu, snowboardzie, BMX, rolkach, MTB, wakeboardingu, surfingu, windsurfingu, motocrossie. Trwa on zazwyczaj około 5 minut i jest z reguły emitowany w przerwach między innymi programami.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna polska strona Extreme Sports Channel
 Poradnik trików na angielskiej stronie Extreme Sports Channel 

Programy telewizyjne